Rot-Blau steht für
 Gruppe Rot-Blau, Basler Künstlervereinigung 
 Pokemon Rot & Blau
 EHC Rot-Blau Bern-Bümpliz, Schweizer Eishockeyklub

Siehe auch:
 ESV Blau-Rot Bonn
 Rote Staaten und blaue Staaten
 Rot-Blaue Koalition
 Rot-blauer Stuhl
 Rot-Blau Bern
 Rot und Blau (2003)